Huron (volk), een inheems-Amerikaans volk
Huron (Californië), een plaats in Fresno County in de Verenigde Staten
Huron (Kansas)
Huron (Ohio), een plaats in Erie County in de Verenigde Staten
Huron (South Dakota)
USS Huron, een boot uit de Eerste Wereldoorlog